Гільєрмо Вілас до цього двічі підряд був чемпіоном, але в півфіналі його переміг Кім Ворвік.

У фіналі Браян Тічер здолав Кіма Ворвіка з рахунком 7–5, 7–6, 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Браян Тічер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Гільєрмо Вілас, (півфінал)
  Іван Лендл, (2-ге коло)
  Хосе Луїс Клерк, (2-ге коло)
  Вітас Ґерулайтіс, (1-ше коло)
  Браян Готтфрід, (3-тє коло)
  Джон Седрі, (чвертьфінал)
  Віктор Амая, (3-тє коло)
  Браян Тічер, (переможець)
  Яннік Ноа, (1-ше коло)
  Білл Скенлон, (чвертьфінал)
  Віктор Печчі ст., (2-ге коло)
  Пол Макнамі, (чвертьфінал)
  Пітер Флемінг, (1-ше коло)
  Кім Ворвік, (Finals)
  Пітер Макнамара, (півфінал)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1980 Australian Open Men's Singles draw

1980 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу